NRT steht für:
 Nalia Radio and Television, kurdischer Nachrichtensender
 Nançay-Radioteleskop, Außenstelle des Pariser Observatoriums
 Nationale Régionale Transport, gabunische Fluggesellschaft
 Nettoregistertonne, frühere Volumeneinheit für Schiffe, siehe Registertonne #Hintergrund und Geschichte
 Nicotine Replacement Therapy, siehe Nikotinersatztherapie
 Non Reservation Ticket, Fahrkarte ohne Reservierung (in Abgrenzung zu Integrated Reservation Ticket bzw. Globalpreis), siehe Gemeinsamer Internationaler Tarif für die Beförderung von Personen
 Notruftelefon, auch Notrufsäule genannt
 Flughafen Tokio-Narita (IATA-Code)

nrt steht für:
 Nord-Kalapuya (ISO-639-3-Code), Varietät von Kalapuya (Sprache), ausgestorbene Sprache der Kalapuya in Oregon

Abkürzung